Боинг — термин, который может означать:

 «Боинг» — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
 Боинг, Уильям Эдуард — американский предприниматель, основатель компании «Boeing».